Příjmení Barák nosí více významných osobností:

 Antonín Barák (* 1994) – český fotbalový záložník
 Jan Barák (* 1989) – český florbalový brankář
 Jindřich Barák (* 1991) – český hokejový obránce
 Josef Barák (1833–1883) – český novinář, básník a spisovatel
 Rudolf Barák (1915–1995) – český a československý politik

Externí odkazy